Die Provinzen Indonesiens bilden die erste Verwaltungsebene innerhalb der Verwaltungsgliederung Indonesiens. Indonesien ist seit 2022 in 38 Provinzen (Propinsi) gegliedert.

Die Provinzen verfügen jeweils über einen gewählten Gouverneur, mit Ausnahme des Sultanats Yogyakarta, welches über einen Sultan verfügt. Aceh verfolgt über weitgehende Autonomie und ein eigenes Rechtssystem, welches sich an der Scharia orientiert.

In der Ebene unter den Provinzen gibt es Regierungsbezirke (Kabupaten), die seit der Verwaltungsreform 2001 große administrative Bedeutung haben. Auf der gleichen Gliederungsebene stehen die provinzunmittelbaren Städte (Kota).

Gegenwärtige Provinzen

Verwaltungseinheiten auf Provinzebene 
Zu Vergleichszwecken sind die drei weiteren Verwaltungseinheiten der ersten Ebene hier aufgelistet.

Ehemalige Provinzen 
Mit der Unabhängigkeit Indonesiens wurden acht Provinzen geschaffen: Westjava, Zentraljava, Ostjava und Maluku bestehen trotz späterer Teilungen noch heute, während Sumatra, Kalimantan, Sulawesi und Nusa Tenggara durch Aufteilung in neue Provinzen vollständig aufgelöst wurden. Die Provinz Zentralsumatra bestand von 1948 bis 1957, während Osttimor von 1976 bis zur Machtübergabe an die UNTAET im Jahr 1999 als Provinz annektiert war, bevor es 2002 seine Unabhängigkeit als eigener Staat erlangte.

Aus bereits bestehenden Provinzen geschaffene neue Provinzen 

Folgende Provinzen sind Abspaltungen von noch heute bestehenden Provinzen.

Siehe auch 

 Verwaltungsgliederung Indonesiens
 Liste der Verwaltungseinheiten Indonesiens

Weblinks

Einzelnachweise 

!
Indonesien, Provinzen